Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1956 du championnat national de tennis des États-Unis qui est disputé du 1 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Shirley Fry bat Althea Gibson en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Shirley Bloomer et Betty Rosenquest.

Parcours 

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Shirley Fry||align=center|Victoire|| Althea Gibson (2)
|-
|2|| Althea Gibson||align=center|Finale'''|| Shirley Fry (1)
|-
|3|| Louise Brough||align=center|1/4 de finale|| Shirley Bloomer (6)
|-
|4|| Dorothy Head||align=center|1/4 de finale|| Betty Rosenquest (7)
|-
|5|| Margaret Osborne||align=center|1/4 de finale|| Shirley Fry (1)
|-
|6|| Shirley Bloomer||align=center|1/2 finale|| Shirley Fry (1)
|-
|7|| Betty Rosenquest||align=center|1/2 finale|| Althea Gibson (2)
|-
|8|| Darlene Hard||align=center|1/4 de finale|| Althea Gibson (2)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1956
US Open Simple dames